Schwarzbourg, en allemand Schwarzburg, est le nom de :
Schwarzbourg, un village de Thuringe en Allemagne.
la maison de Schwarzbourg, une ancienne famille allemande,
le comté de Schwarzbourg, un ancien État de l'Allemagne, qui se subdivisa par la suite en :
principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt, 
principauté de Schwarzbourg-Sondernshausen.